Вей, ветерок! (, ) — древняя ливская свадебная песня, появившиеся у даугавских ливов в Видземе. В Латвии песня «Вей, ветерок!» считается народной латышской и входит в число самых популярных песен Латвии. Песня хорошо известна так же в Эстонии. Текст песни Вей, ветерок! был впервые опубликован Густавом фон Бергманисом в 1807 году, а мелодия песни была опубликована Янисом Цимзе в 1872 году.

Текст песни

Примечания

Ссылки 
В исполнении хора
Ноты

Ливская народность
Латышские народные песни
Песни на латышском языке
Национальные свадебные обряды